Рания аль-Абдалла (, , имя при рождении Рания Файсал аль-Яссин, ; род. 31 августа 1970, Эль-Кувейт) — королева Иордании, жена короля Абдаллы II

Биография 

Родилась в Эль-Кувейте (Кувейт) в семье палестинцев родом из Тулькарма (Западный берег реки Иордан, территория Иордании в 1948—1967 годах), принадлежавших к средней буржуазии. Рания, дочь педиатра, была успешна в учебе в школе и университете. Продолжала образование в иностранных учебных заведениях: училась в кувейтской школе New English School, затем получила диплом по деловому администрированию в Американском университете Каира (American University in Cairo) в Египте.

В начале девяностых семья Рании была вынуждена бежать в Иорданию из Кувейта, когда, после освобождения Кувейта от иракской оккупации, палестинцев обвинили в сотрудничестве с захватчиками.

После отказа в назначении на руководящую должность в иорданском представительстве Apple, Рания перешла в представительство Citibank в Аммана, принадлежащий сестре и зятю короля Абдаллы, где весной 1993 года и познакомилась с принцем. 10 июня 1993 года пара отпраздновала свадьбу. Рания получила титул королевы после трехмесячного официального траура по поводу смерти короля Хусейна. Сын принцессы Муны, второй жены его отца, Абдулла был объявлен наследником трона.

Общественная и государственная деятельность 

Будучи главой Иорданского фонда, неправительственной организации, которую она создала в 1995 году, Королева помогает женщинам принимать участие в экономической жизни страны и создавать новые компании.

Рания выступает в защиту прав женщин, стала инициатором масштабной кампании по борьбе с жестоким обращением с детьми, создала первый центр для жертв подобного обращения и способствует улучшению взаимодействия государственных органов с местными организациями, занимающимися защитой семей. Пересадка органов, вакцинация, акции в поддержку мира, разработка глобальных образовательных проектов

Рания принимает активное участие в международной политике, защищая палестинское сообщество.

Королева — Почетный доктор права Экстерского университета (Великобритания, 2001) — «за заслуги в деле повышения роли женщины в современном мире и за вклад в развитие евро-арабских отношений». Патронирует ежегодные международные соревнования бегунов-марафонцев «Кубок Пустыни» (проводятся в пустыне Wadi Rom, Иордания), ряд проектов в области охраны животных

Имидж 

Рания часто сочетает в своем гардеробе традиционный арабский костюм и одежду в западном стиле. Любимые дизайнеры королевы — Эли Сааб и Армани. В 2003 году названа «Королевой элегантности мира-2003» по результатам опроса британского журнала «Hello!».

Семья 
 Дети
 Принц Хусейн (род. 28 июня 1994) — наследник престола
 Принцесса Иман (род. 27 сентября 1996)
 Принцесса Сальма (род. 26 сентября 2000) — первая в истории страны женщина-лётчица.
 Принц Хашим (род. 30 января 2005)

Интересные факты 
 Рания любит носить туфли из чистого золота (вес пары около 400 граммов), украшенные бриллиантами и топазами.
 Королева Рания получила почетное звание полковника вооруженных сил страны. Одновременно её супруг, король Абдалла, назначил Ранию главой общества в поддержку военных и их семей.
 30 декабря 2008 года Королева Рания посетила донорский пункт в больнице имени короля Хусейна и сдала кровь для раненых жителей сектора Газа, пострадавших во время израильской операции «Литой свинец».
 В ноябре 2013 года королева Рания подписала соглашение с образовательной организацией edX о создании Edraak - первой платформы массовых онлайн-курсов на арабском языке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Десять самых красивых королев в мире
 Фотосессия королевы
 Король Абдалла и королева Рания отметили большой юбилей
 Ten Questions for Queen Rania on Time.com 
 Wolf Blitzer interviews Jordan’s Queen Rania, CNN, October 26, 2007

Супруги королей Иордании
Деятели исламского феминизма
Персоналии:Тулькарм